Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus kan syfta på:

* Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus (konsul 490 f.Kr.), romersk politiker
 Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus (konsulartribun 402 f.Kr.), romersk politiker